Lac Baptiste peut se référer à:

Toponymes



Lac Baptiste (Alberta)

Lac Baptiste, Labelle (Québec) (municipalité), MRC Les Laurentides, Laurentides (région administrative). Coordonnées: 46° 15' 10" N; 74° 41' 05" O.
Lac Baptiste, Val-Morin (municipalité), MRC Les Laurentides, Laurentides (région administrative). Coordonnées: 45° 59' 15" N; 74° 14' 22" O.
Lac Baptiste, Lac-Supérieur (municipalité), MRC Les Laurentides, Laurentides (région administrative). Coordonnées: 46° 10' 12" N; 74° 26' 08" O.
Lac Baptiste, Rivière-de-la-Savane (territoire non organisé), MRC Mékinac, Mauricie. Coordonnées: 46° 56' 54" N; 73° 29' 25" O.
Lac Baptiste, Mandeville (Québec) (municipalité), MRC D'Autray, Lanaudière. Coordonnées: 46° 29' 06" N; 73° 30' 08" O.
Lac Baptiste, Saint-Zénon (municipalité), MRC Matawinie, Lanaudière. Coordonnées: 46° 32' 19" N; 73° 52' 26" O.
Lac Baptiste, Lac-Nilgaut (territoire non organisé), Pontiac (municipalité régionale de comté), Outaouais (Québec). Coordonnées: 46° 23' 15" N; 77° 08' 12" O.
Lac Baptiste, La Tuque (ville), Mauricie. Coordonnées: 47° 45' 54" N; 72° 12' 35" O.
Lac Baptiste, La Tuque (ville), Mauricie. Coordonnées: 47° 48' 02" N; 74° 49' 17" O.
Lac Baptiste (rivière Toussaint), La Tuque (ville), Mauricie. Coordonnées: 48° 57' 30" N; 74° 46' 09" O.
Lac Baptiste, La Tuque (ville), Mauricie. Coordonnées: 47° 30' 59" N; 73° 30' 03" O.
Lac Baptiste, Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 02' 18" N; 72° 30' 35" O.
Lac Baptiste, Lac-Ashuapmushuan (territoire non organisé), MRC Le Domaine-du-Roy, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 48° 25' 06" N; 72° 51' 49" O.
Lac Baptiste, Rivière-Mistassini (territoire non organisé), MRC Maria-Chapdelaine, Saguenay–Lac-Saint-Jean. Coordonnées: 50° 51' 43" N; 72° 15' 31" O.
Lac Baptiste, Mont-Valin (territoire non organisé), MRC Le Fjord-du-Saguenay, Saguenay–Lac-Saint-Jean . Coordonnées : 48° 28' 52" N; 70° 13' 24" O.
Lac Baptiste, Baie-Trinité (municipalité de village), MRC Manicouagan (municipalité régionale de comté), Côte-Nord. Coordonnées: 49° 26' 09" N; 67° 23' 53" O.
Lac Baptiste, Wentworth-Nord (municipalité), MRC Les Pays-d'en-Haut, Laurentides (région administrative). Coordonnées : 45° 51' 11" N; 74° 27' 26" O.
Lac Baptiste, Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), Nord-du-Québec. Coordonnées: 49° 32' 18" N; 76° 58' 44" O.
Lac à Baptiste, Rivière-Saint-Jean (Minganie) (municipalité), MRC Minganie, Côte-Nord. Coordonnées: 50° 26' 10" N; 64° 22' 05" O.
Lac à Baptiste, Rivière-au-Tonnerre (municipalité), MRC Minganie, Côte-Nord. Coordonnées: 50° 19' 38" N; 65° 28' 00" O.
Lac à Baptiste, Lac-Casault (territoire non organisé), MRC La Matapédia, Bas-Saint-Laurent. Coordonnées: 48° 34' 22" N; 66° 21' 20" O.
Lac à Baptiste, Lac-Pikauba (territoire non organisé), MRC Charlevoix, Capitale-Nationale. Coordonnées: 47° 48' 50" N; 70° 34' 36" O.
Lac à Baptiste, Saint-Ubalde (municipalité), Portneuf (municipalité régionale de comté), Capitale-Nationale. Coordonnées: 46° 48' 34" N; 72° 19' 04" O.
Lac à Baptiste, Sainte-Thècle (municipalité), MRC Mékinac, Mauricie. Coordonnées: 46° 52' 43" N; 72° 34' 37" O.